Az 1999-2000-es német labdarúgó bajnokság másodosztálya a 24. idénye volt a Bundesliga 2-nek. A bajnokságot az 1. FC Köln nyerte meg, mögötte a VfL Bochum és az Energie Cottbus jutott fel az első osztályba.

Tabella

Góllövőlista

Jegyzetek

Lásd még 
 1999–2000-es Bundesliga
 1999–2000-es német kupa

Külső hivatkozások 
 Bundesliga honlapja  
 2. Bundesliga @ DFB 
 Kicker.de

német 2
Német labdarúgó-bajnokságok